est un mot anglais signifiant « aussi ». Il peut faire référence à :

 , album de Fantastic Plastic Machine sorti le  ;
 , album de FIDLAR sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Madita sorti le  ;
 , album de The S.O.S. Band sorti le .

Voir aussi